Чоловіки
 Тарновський Василь Васильович (старший) — український етнограф, історик права, громадський діяч, батько Тарновського-молодшого.
 Тарновський Василь Васильович (молодший) — громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат, син Тарновського-старшого.
 Тарновський Владислав (1836—1878) — польський композитор і поет.
 Тарновський Микола Миколайович — український поет, прозаїк, гуморист, перекладач.
 Тарновський Микола Юхимович — український письменник-прозаїк.
 Тарновський Михайло Васильович — поручник УПА, командир сотні 75 «Звірі» куреня «Смертоносці» в ТВ-22 «Чорний ліс».
 Тарновський Овксентій Іванович (1824—1885) — лохвицький поміщик, знайомий Т.Шевченка.
 Тарновський Олександр Анатолійович — український художник, лауреат міжнародних конкурсів архітектурно-художніх проектів, дипломат конкурсу «BIENALE» карикатури.
 Тарновський Сергій (нар. 1997) — молдовський спортсмен українського походження, бронзовий призер Олімпіади 2016.
 Тарновський Станіслав (1837—1917) — професор і ректор Яґеллонського університету.
 Тарновський Яків Степанович — державний діяч Гетьманщини, генеральний бунчужний.
 Тарновський Ян (1367—1433) — краківський воєвода, учасник Грюнвальдської битви.
 Тарновський Ян (1550/1552—1604/1605) — секретар королівський, референдар великий коронний, підканцлер коронний; єпископ познанський, куявсько-поморський, архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі та Литви.
 Тарновський Ян Амор Юніор (1420—1500) — син Яна Тарновського, Краківський воєвода, краківський каштелян.
 Тарновський Ян-Амор (1488–1561) — син Яна-Амора-молодшого, великий гетьман коронний, перший граф Священної Римської імперії в родині.
 Тарновський Ян Криштоф (1537—1567) — останній представник тарновської гілки роду Тарновських.

Жінки
 Валерія Тарновська — польська художниця та колекціонерка.
 Тарновська Еврузина Евлалія  — княгиня Вишневецька, власниця замку в Крилові.
 Тарновська Марія Миколаївна — українська робітнича поетеса і прозаїк. Літературний псевдонім М. Вірляна.
 Тарновська Марія Миколаївна — російська засуджена у справі 1910 року за причетність до вбивства графа Павла Комаровського, одного з її коханців.

Див. також 
 Тарновські
 Тарнавський

Українські прізвища
Польські прізвища